Ха́рри Хе́лиёваара (; род. 4 июня 1989, Хельсинки, Финляндия) — финский профессиональный теннисист; победитель четырёх турниров ATP в парном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2007).

Общая информация 
Начал играть в теннис в шести лет, отбивая мячи об стену в доме. Отец — Кар является профессором в области лесной зоологии; мать — Аре — ортодонт; есть брат — Лаури. 

Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 
На юниорском этапе карьеры Хелиёваара сумел выиграть Открытый чемпионат Австралии в парном разряде в паре с Грэмом Дайсом. Максимально он поднимался на 16-е место юниорского рейтинга.

Первое выступление на взрослом уровне произошло ещё в 2004 году у себя на родине. В 2008 году он выиграл первый парный турнир серии «фьючерс» и дебютировал в составе сборной Финляндии в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. В 2010 году Хелиёваара выиграл первый одиночный «фьючерс», а всего в одиночной карьере таких побед было восемь. Максимально в одиночном рейтинге он поднимался на 194-ю строчку в 2011 году. В сентябре 2011 года удалось выиграть первый титул более старшей серии «челленджер» в паре с Денисом Молчановым.

Основных достижений в карьере Хелиёваара смог добиться уже после 30-ти лет. Его успехи были связанны с объединением в конце 2020 года в пару с британцем Ллойдом Гласспулом. В январе 2021 года он впервые поднялся в топ-100 парного рейтинга. В марте Гласспул и Хелиёваара выиграли дебютный титул в ATP-туре, взяв его на турнире в Марселе. Летом в 32 года Хелиёваара впервые сыграл в основной сетке взрослого турнира серии Большого шлема. Дебют состоялся на Уимблдонском турнире, где с Гласспулом вышел в третий раунд. В октябре финн выиграл второй титул в туре на турнире в Москве, взяв его в дуэте с Матве Мидделкопом.

В феврале 2022 года после двух выходов в финал Хелиёваара вошёл в топ-50 парного рейтинга. На Открытом чемпионате Франции Гласспул и Хелиёваара смогли выйти в четвертьфинал. В июле им удалось выиграть турнир в Гамбурге. На Открытом чемпионате США Гласспул и Хелиёваара вышли в четвертьфинал и после этого финн смог подняться в топ-20 парного рейтинга. В конце сезона пара смога выступить на Итоговом турнире ATP, где удалось выйти из группы в полуфинал. По результатом сезона финн смог занять 11-е место в парном рейтинге.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (11)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (58)

Победы (33)

Поражения (25)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Финляндии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди юношей